Chapada dos Guimarães kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Chapada dos Guimarães (ort), Mato Grosso, 
 Chapada dos Guimarães (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar